Il Kisei 2007 è stata la trentunesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei. Il torneo si è disputato dal 19 gennaio 2006 al 23 febbraio 2008 ed è stato vinto dal campione in carica Keigo Yamashita.

Eliminatorie

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale
Ai quattro giocatori provenienti dalle qualificazioni si aggiungono i sei giocatori che si erano classificati dal secondo al quarto posto della fase a gironi del torneo precedente.

Gruppo A

* Naoki Hane ha vinto lo scontro diretto contro Cho U.

** Hideki Komatsu e Norimoto Yoda hanno vinto lo scontro diretto contro Kunihisa Honda.

Gruppo B

Finale degli sfidanti
I due vincitori dei gruppi si sono sfidati il 2 novembre 2006. Il vincitore Satoru Kobayashi ha acquisito il diritto a sfidare il detentore Keigo Yamashita.

Finali
La finale è una sfida al meglio delle sette partite, iniziata il 17 gennaio 2007 a Asahikawa e si è conclusa il 23 febbraio a Takaoka. Le ultime tre partite non si sono disputate perché Keigo Yamashita ha ottenuto la quarta vittoria alla quarta partita.

Kisei